

Patronyme 

 Godefroy Hermant (1617-1690), théologien janséniste français ;
 Jean Hermant (1650-1725), curé et historien ecclésiastique français ;
 Jacques Hermant (1855-1930), architecte français ;
 Abel Hermant (1862-1950), écrivain français ;

 Max Hermant (1892-1943), écrivain, historien et économiste français ;
 André Hermant (1908-1978), architecte français ;
 Françoise Hermant (1931-), personnalité politique belge ;
 Pascale Hermant (1957-), gymnaste française.

Toponyme 

 Piscine Georges-Hermant, complexe aquatique parisien.